8-я церемония вручения наград премии «Сезар» (также известной как Ночь Сезара ()) за заслуги в области французского кинематографа за 1982 год состоялась 26 февраля 1983 года в кинозале  (Париж, Франция). Президентом церемонии выступила актриса Катрин Денёв.

С этого года вручаются награды начинающим актёрам и актрисам.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 0/9: «Комната в городе»
 3/8: «Осведомитель»
 2/5: «Северная звезда»
 1/5: «Дантон» / «Отверженные»
 3/4: «Возвращение Мартина Герра»
 1/4: «Прохожая из Сан-Суси»
 1/3: «Что заставило бежать Давида?» / «Бум 2»
 0/3: «Страсть» / «Стрельбы»
 1/2: «Форель»
 0/2: «Жозефа» / «Ревущие сороковые»
 1/1: «Семейный рок» / «Умереть в 30 лет» / «Junkopia» / «Блеф» /

Основные категории

Специальная награда 
{| class="wikitable" width="70%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
| width="280px"|<center>Почётный «Сезар»
| align="center" width="100px"|
|• Ремю' (посмертно)
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1983 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1983 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1983 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сатурн» 1983 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1983 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 8-й церемонии на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в 1983 году на сайте IMDb
 Allocine.fr. Prix et nominations: César 1983
 Организаторы и участники 8-й церемонии на сайте IMDb

1983
Кинопремии 1983 года